Кумуля́ція ( — скупчення, від  — накопичую) - сумарність: (кумулятивність - інтегративність)
Кумулятивний ефект — концентрація енергії спрямованого вибуху.
Кумуляція (література) —стилістичний прийом.
Кумуляція (медицина) — нагромадження в організмі людини, тварин і рослин різних речовин (ліків, отрут і т. ін.) внаслідок тривалого їх уживання.
Кумуляція (страхування) — зосередження застрахованих об'єктів на обмеженій території.

Посилання 
 КУМУЛЯЦІЯ  //